Тортколь — название населённых пунктов в Казахстане:

 Тортколь — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Тортколь — до 2018 г. название села Торткуль в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 

 Торткуль
 Турткуль